Derrick Lee peut désigner :
 Derrick Todd Lee (1968-2015), tueur en série américain ;
  (1973-), joueur de rugby à XV écossais.